Вет () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70511.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км северо-западнее Безансона, в 33 км к западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 214 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 132 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 92 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 92 активных жителей работали 88 человек (50 мужчин и 38 женщин), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 40 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона